Шарль Парросе́ль (; 6 мая 1688, Париж — 25 мая 1752, там же) — французский живописец и . Наиболее известный представитель художественной династии Парросель, выдающийся баталист раннего рококо. Академик (с 1721) и профессор (с 1745) Королевской Академии живописи и скульптуры в Париже.

Биография 
Первые уроки живописи получил под руководством своего отца — знаменитого художника Жозефа Парроселя. Затем учился у своего крестного отца Шарля де ла Фосса. В 1705 году поступил в кавалерию, в которой прослужил два года, затем вышел в отставку.

В 1712 году отправился в Италию в качестве королевского пенсионера, где приобрел известность своими историческими композициями. С 1713 по 1716 год учился во Французской академии в Риме. Возвратившись в 1721 году в Париж, всецело посвятил себя батальной живописи. Получил от герцога д’Антэна заказ написать для короля две большие картины, изображающие «Приезд турецкого посольства», по которым впоследствии были вытканы гобелены (оригинал находится в Версале). Участник выставки 1737 года.

В том же году Шарлю Парроселю за картину «Сражение инфантерии и кавалерии» присвоено звание академика живописи и он был принят в члены Королевской академии.

В 1744 году Ш. Парросель — адъюнкт-профессор, а в 1745 — профессор. В 1744—1745 годах художник, в качестве придворного баталиста, сопровождал короля в военном походе и присутствовал при битве при Фонтенуа.

Умер после третьего апоплексического удара в своей квартире в «Гобеленах».

Творчество 
Шарль Парросель — известный художник-баталист. Прекрасный колорист. Автор ряда картин с охотничьими сюжетами. Занимал первенствующее положение в первой половине XVIII века.

Избранные работы 

 Битва под Лоуфельдом
 Бой кавалерии (Версаль)
 Привал Maison du roi (Лувр),
 Два портрета Людовика XV (Версаль),
 Сцена сражения
 Голова грека и др.

Четыре картины Парросель исполнил по заказу датского короля.

Кроме того, Шарлю Парроселю принадлежат гравюры по собственным рисункам к книге Франсуа де ля Гуриньера «Ёсо1е de cavallerie» (Paris, 1736). Тридцать семь гравюр художника дошло до нашего времени.

Примечания

Литература 
 
 H. Parrocel "Monographie des Parroceb, Marseille, 1861;
 A. Taillandier «Les derniers des Р.» в «Archives de 1’Art Francais», VI, стр. 56;
 P. Parrocel «Les Parrocel» в «Reunions des soc. d. B. A. des dep.», 1894, стр. 203, и 1895, стр. 729.

Ссылки 
 Картины Шарля Парроселя 

Художники-баталисты Франции
Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века
Гравёры Франции